Lijst van LEGO-spellen kan verwijzen naar:
Lijst van LEGO-computerspellen, computerspellen die het uiterlijk hebben van LEGO-steentjes.
Lijst van LEGO-bordspellen, bordspellen gemaakt van LEGO.